La Coupe de Russie 2016-2017 est la  édition de la Coupe de Russie depuis la dissolution de l'URSS. Elle prend place du  au .

Le vainqueur de la coupe se qualifie pour la phase de groupes de la Ligue Europa 2017-2018. Elle est remportée par le Lokomotiv Moscou qui bat en finale l'Oural Iekaterinbourg sur le score de 2-0, le  au stade olympique Ficht.

Résultats

Premier tour

Deuxième tour

Troisième tour

Quatrième tour 
Les clubs de deuxième division font leur entrée dans la compétition à ce tour.

Seizièmes de finale 
Les clubs de première division font leur entrée dans la compétition à ce tour.

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Notes et références

Liens externes 
 Coupe de Russie 2016-2017 sur rfpl.org
 Coupe de Russie 2016-2017 sur pfl-russia.com

Coupe de Russie de football
Russie
Saison 2016-2017 de football en Russie